Denzaburō Miyaji (1901-1988), zoologiste japonais ;
 Toshio Miyaji, footballeur japonais.

Autre 
 (8303) Miyaji, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme japonais